

Талмедж — селище, штат Небраска
 Талмедж — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Талмедж — переписна місцевість, штат Канзас